Kamikawa – cittadina giapponese della prefettura di Hyōgo
 Kamikawa – cittadina giapponese della prefettura di Hokkaidō
 Kamikawa – cittadina giapponese della prefettura di Saitama
 Kamikawa – Distretto giapponese della sottoprefettura di Kamikawa, Hokkaidō
 Kamikawa – Distretto giapponese della sottoprefettura di Tokachi, Hokkaidō
 Kamikawa – Distretto giapponese della sottoprefettura di Kamikawa, Hokkaidō